{{DISPLAYTITLE:C3H6}}
De molecuulformule C3H6 kan staan voor:
 Cyclopropaan
 Propeen